Жадановка — название населённых пунктов на Украине:

 Жадановка — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Жадановка — село в Семёновском районе Черниговской области.